Esistono due diversi comuni con questo nome:
 Saint-Hubert – Belgio
 Saint-Hubert – Francia
 Saint-Hubert – Canada